

Persone
 Milorad Korać – ex calciatore serbo
 Radivoj Korać – cestista jugoslavo
 Žarko Korać – politico e psicologo serbo
 Žarko Korać – calciatore montenegrino

Altro
 Coppa Korać – competizione internazionale di pallacanestro per club